GRE:

 Graduate Record Examinations — стандартизований тест, результати якого є однією з вимог для вступу на магістратуру в США, інших англомовних країнах та для курсів, навчання на яких ведеться англійською мовою (переважно бізнес-школи).
 Generic Routing Encapsulation — протокол тунелювання мережевих пакетів, розроблений компанією Cisco Systems.